Клеммер — фамилия. Известные носители:
 Клеммер, Мария (1839—1884) — американская писательница и журналистка
 Клеммер, Фил — американский сценарист и продюсер